Polycentrismus (z řec. polys, mnohý a lat. centrum, střed) je organizační princip, který se snaží vyhnout přílišnému soustředění na jedno centrum.

V teorii územní správy znamená polycentrické uspořádání oblasti, že je soustředěna kolem více místních administrativních, hospodářských a kulturních středisek. Užívá se například pro seskupení několika blízkých měst, jako je Porúří v Německu, ale užívá se také v politologii, v urbanismu a pod. Je tedy protikladem centralizace.

Polycentrismus hraje důležitou roli v projektování Společné zemědělské politiky EU a v řadě dalších oblastí evropské politiky, neboť sama Evropská unie je výrazně polycentrická.

V mezikulturní teorii znamená otevřenost pro jiné kultury a vědomí jejich rovnocennosti. Opakem je pak etnocentrismus, výlučné soustředění na vlastní kulturu.

Odkazy

Související články 
 Aglomerace
 Decentralizace
 Multikulturalismus
 Regionalismus

Externí odkazy 
 Polycentrismus v evropském zemědělství
 Agrární obchod v podmínkách globalizace a polycentrismu 

Sociologie
Politologické pojmy
Principy